Кубок Испании по мини-футболу () разыгрывается ежегодно с 1990 года. В соревновании, проходящем посередине сезона, участвуют восемь лидирующих на тот момент команд. Они собираются в городе, которому отдано право проведения турнира, и по олимпийской системе, начиная со стадии 1/4 финала, разыгрывают между собой трофей. Продолжительность всего розыгрыша — 4 дня.

Финалы

Количество титулов

См. также 
 Чемпионат Испании по мини-футболу
 Королевский кубок Испании по мини-футболу
 Суперкубок Испании по мини-футболу

Испания